Hengsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Hengsberger (1853–1923), letzter Bürgermeister der Stadt Bockenheim
 Hermann Hengsberger (1900–1987), deutscher Richter